Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13 и 15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,28 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в утренней программе 13 августа 2014 года. Из-за непростых погодных условий (прошедшего дождя и холодной погоды) многим участникам не удалось приспособиться к сектору, в связи с чем для квалификации хватило и результата 2,23 м (а некоторым и 2,19 м).

Финал 

Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин прошли 15 августа 2014 года. В сектор вышли сразу 3 прыгуна, установившие в летнем сезоне 2014 года личные рекорды на отметке 2,40 м и выше: украинцы Богдан Бондаренко и Андрей Проценко, а также россиянин Иван Ухов. При этом Бондаренко на различных соревнованиях несколько раз штурмовал высоту мирового рекорда (2,46 м) и рекорда Европы (2,43 м), но безуспешно. Очередная попытка должна была состояться в Цюрихе. Однако все планы испортил дождь, сопровождавший вечернюю программу 15 августа. Богдану потребовался всего лишь прыжок на 2,35 м для завоевания титула чемпиона Европы. Ухов не взял 2,33 м и остался третьим, Проценко задержался в секторе подольше, пытаясь покорить 2,35 м и 2,37 м после удачной третьей попытки на 2,33 м, но его старания не увенчались успехом. Бондаренко в ранге чемпиона заказал высоту европейского рекорда 2,43 м, сбил планку с первого раза, после чего принял решение не продолжать соревнования.

 Результаты Ивана Ухова из России были аннулированы 1 февраля 2019 года решением Спортивного арбитражного суда. На основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова был сделан вывод, что спортсмен принимал допинг.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки